Jessica Pegula – tennista statunitense
 Terrence Pegula – imprenditore e dirigente sportivo statunitense